White Knight steht für:

 Posnansky/Fronius PF-1 White Knight, schweizerisch-US-amerikanischer Gleiter
 Scaled Composites White Knight, US-amerikanisches Trägerflugzeug
 The White Knight, Roman von Alexander L. Taylor über Lewis Carroll (1952)
 Weißer Ritter (Wirtschaft), ein Unternehmen, das bei feindlichen Übernahme dem Übernahmekandidaten zu Hilfe kommt
 White Knight (Adelstitel), ein hiberno-normannischer Adelstitel der irischen Familie Fitz-Gibbon